La Korisliiga 2017-2018 è stata la 78ª edizione del massimo campionato finlandese di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del .

Risultati

Stagione regolare

Playoff

Formazione vincitrice

Premi e riconoscimenti
MVP stagione regolare:
MVP finali:
Allenatore dell'anno:
Miglior giovane:
Sesto uomo:
Giocatore più migliorato:
Miglior difensore:
Miglior arbitro:

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2017
Pallacanestro nel 2018
2017-2018